Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Cláudia Monteiro e Yvonne Vermaak che hanno battuto in finale Beverly Mould e Elizabeth Smylie 6–7, 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Ilana Kloss /  Heather Ludloff (quarti di finale)
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (primo turno)

 Leslie Allen /  Joanne Russell (primo turno)
 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1984